

Населені пункти та їхні частини
 Забрне — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Забрне — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Забрне — село в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Забрне — частина села Оталенж у гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Забрне — частина села Ґліни-Мале в гміні Борова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки